JNA est un sigle qui peut désigner : 
 Jugoslovenska narodna armija (en français, Armée  populaire yougoslave), l’armée de la République fédérative socialiste de Yougoslavie avant son effondrement ;
 Stadion JNA (où JNA fait référence au précédent), un ancien nom du Stade du Partizan, à Belgrade ;
 Journées nationales de l'archéologie, en France, des journées pour sensibiliser le public à l'archéologie.